Tian kan syfta på::

 Tian (himmelsgud) – en himmelsgud i tidig kinesisk mytologi
 Tian (namn) –  ett vanligt kinesiskt efternamn

 Tian (Malmvägen) –  ett bostadsområde i Sollentuna